Saint John’s – stolica Antigui i Barbudy
 St. John’s – miasto portowe w Kanadzie, stolica i największe miasto prowincji Nowa Fundlandia i Labrador
 Port lotniczy St. John’s
 St. John’s – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w Sevenoaks
 St. John’s – wieś w Anglii, w hrabstwie Surrey, w dystrykcie Woking
 St. John’s – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent, w Tunbridge Wells
 St. John’s – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire
 St. John’s – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w City of Leeds